Блютт () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Блютт, Аксель Гудбранн (1843-1898) — норвежский ботаник, геолог, палеонтолог и миколог.
 Блютт, Маттиас Нумсен (1789-1862) — норвежский ботаник.